Música: Mano Negra és un grup de música liderat per Manu Chao.
 Anarquisme: Mano Negra és una organització anarquista andalusa del .